Taranaki je novozélandský termín, může odkazovat k:
 Mount Taranaki – stratovulkán na Novém Zélandu
 Taranaki (region) – novozélandský region

Noviny 
 Taranaki Daily News – noviny
 Taranaki Herald – bývalé noviny